

Patronyme 
Brahmi est un patronyme porté notamment par :
 Azzedine Brahmi (né en 1966), athlète algérien spécialiste du  mètres steeple ;
 Mohamed Brahmi (1955-2013), homme politique tunisien ;
 Maroua Brahmi (née en 1988), athlète handisport tunisienne ;
Aghilés Brahmi (né en 1986), dirigeant algérien ;
 Tarik Brahmi (né en 1968), homme politique canadien.

Plantes 
 brāhmī, Bacopa monnieri
 brahmī, Centella asiatica

Alphasyllabaire 
 Le brahmi réfère  aux membres pré-modernes de la famille des systèmes d'écriture brahmiques nées en Inde.

Homonymie de patronyme